Juhász András (?–1867) somogyi betyár
 Juhász András (1930) geológus, egyetemi tanár
 Juhász András (1948) fizikus, egyetemi tanár, a fizikai tudományok kandidátusa (1990)
 Juhász András (1953) ügyész, Fejér megyei főügyész
 Juhász András (?) szerkesztő, riporter (Magyar Rádió)